Knorring steht für:
 Knorring (Adelsgeschlecht), eichsfeldisches, später deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Knorring ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Heinrich von Knorring (1746–1820), russischer Generalleutnant, Gouverneur von Georgien
 Gotthard Johann von Knorring (1744–1825), russischer General 
 Karl von Knorring (1774–1817), russischer Generalmajor
 Olga Ewertowna Knorring-Neustrujewa (1887–1978), russisch-sowjetische Botanikerin
 Sophie von Knorring (1775–1833), deutsche Schriftstellerin, siehe Sophie Tieck
 Sophie von Knorring (1797–1848), schwedische Schriftstellerin